Сборная Саудовской Аравии по крикету — команда, которая представляет Саудовскую Аравию на международных матчах по крикету. Управляет командой Саудовский центр крикета, который стал аффилированным членом ICC в 2003 году, а ассоциированным — в 2016 году. Дебют Саудовской Аравии состоялся в розыгрыше ACC Трофи в 2004 году в Малайзии. Саудовская Аравия регулярно выступает в соревнованиях . Команда заняла 2-е место в Элитной лиге ACC 2014 года и вышла впервые в . Она могла принять участие в матчах 6-го дивизиона Мировой лиги 2015 года в Англии, но игрокам было отказано в визах, и сборная снялась с турнира.

Международные соревнования 
Команда дебютировала на ACC Трофи 2004 года, не пройдя первый раунд. В 2005 году команда заняла 4-е место на Кубке Ближнего Востока. В 2006 году команда снова не прошла первый раунд ACC Трофи, но сумела одержать победу над Брунеем, набрав 499 ранов за 50 оверов. В 2008 году в розыгрыше ACC Трофи Элит сборная Саудовской Аравии сенсационно нанесла поражение сборной ОАЭ, которая имела опыт выступлений в однодневных международных матчах (ODI), благодаря 29 ранам.

После разделения ACC Трофи на два дивизиона (соревнования ACC Трофи и Трофи Челлендж), Саудовская Аравия попала в Элитный дивизион 2008 года, где заняла 10-е место и выбыла в Трофи Челлендж 2009 года, однако там она не выступила. В 2010 году на Трофи Челлендж она заняла 2-е место и вернулась в Элитный дивизион. Также сборная выступает в формате Twenty20, дебютировав на Чемпионате Азии в 2007 году: тогда она не преодолела групповой этап.В 2009 году сборная заняла 8-е место из 12 команд, а в 2015 году — 3-е место на Twenty20 из шести команд (чемпионат Азии является квалификацией к чемпионату мира Twenty20).

Статистика выступлений

ACC Трофи 
 : групповой этап (3-е место в группе B; 4 команды)
 : 10-е место (17 команд)
  (дивизион 1): 10-е место (10 команд)
  (дивизион 2): 2-е место (8 команд)
  (дивизион 1): 9-е место (10 команд)
  (дивизион 2): 2-е место (6 команд)
  (дивизион 2): Прошла квалификацию

Чемпионат Азии Twenty20 
 : Групповой этап (4-е место в группе B; 5 команд)
 : 8-е место (12 команд)
 : 10-е место (10 команд)
 : Не прошла квалификацию
 : 3-е место (6 команд)
 : Прошла квалификацию

Мировая лига крикета 
 : снялась (шестой дивизион)

Рекорды 
Выступления в соревнованиях ACC

Недавно вызывавшиеся

Игроки прошлых лет

Рекордсмены по набранным очкам 
 Хамад Саид – 181, матч против Бутана, Паданг, Сингапур, 8 июня 2014
 Шахбаз Рашид – 138*, матч против Мальдив, Индийский крикетный стадион, Сауди, 11 июня 2014
 Халид Бутт – 110, матч против ОАЭ, , Куала-Лумпур, 25 июля 2008
 Шахбаз Рашид – 108, матч против Бутана, Паданг, Сингапур, 8 июня 2014
 Мохаммад Афзал – 103, матч против Таиланд, стадион AIT, 9 декабря 2010
 Афзал Салим – 100*, матч против Мальдив, Индийский крикетный стадион, Сауди, 11 июня 2014
 Самбурудин Мохаммед – 87*, матч против Мальдив, Индийский крикетный стадион, Сауди, 11 июня 2016

Лучшие боулеры 
 Хуссейн Бхатти – 7/65, матч против Брунея, Школа PTI, Чиангмай, 5 декабря 2010
 Шоаиб Али – 5/25, матч против Мальдив, Таиландский крикетный стадион, Бангкок, 11 декабря 2010
 Шафик Ахмед – 5/45, матч против ОАЭ, , Куала-Лумпур, 25 июля 2008
 Мохаммад Рамзан – 4/38, матч против Бутана, , Дубай, 10 октября 2012
 Ибрарул Хак – 4/42, матч против Бахрейн, Индийский крикетный стадион, Сауди, 10 июня 2014

Составы

2010 
Заявка из 14 игроков на участие в ACC Трофи Челлендж 2010:
 Шоаиб Али 
 Хамад Саид
 Шафик Ахмед
 Хуссейн Анвар
 Афзал Мухаммад
 Фаик Хабиб
 Мохаммад Абдулла
 Фахим Афрад
 Хассан Бухари
 Амир Саджад
 Самубурдин Мохаммед
 Умер Баиг
 Самар Хуссейн
 Хуррам Карамат

2015 
Заявка из 14 игроков на участие в Мировой лиге крикета 2015 (Дивизион 6)
 Шоаиб Али 
 Абдул Вахид
 Арслан Муштак
 Ибрар-уль-Хак
 Имран Азам
 Камран Хади
 Кашиф Риаз
 Мажар Аббаси
 Мохсин Раджпут
 Мухаммад Афзал
 Надим Джавед
 Саджид Саид
 Шахбаз Рашид
 Вакас Аусаф

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Саудовская Аравия
Крикет в Саудовской Аравии
Крикет